Miejscowości w USA:
 Ludington – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Mason
 Ludington – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
Gminy w USA:
 Ludington (ang. Ludington Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire